Майда:
 Майда — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Майда — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Майда — река в Мезенском районе Архангельской области России.
 Майда — предполагаемый затонувший остров в Атлантическом океане.
 Майда, Луиса (род. 1979) — сальвадорский стрелок, участница двух Олимпиад, призёр Панамериканских игр.

См. также
 Маида — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.